Le tournoi de clôture de la saison 2017 du Championnat d'Haïti de football, est le second tournoi saisonnier de la vingt-septième édition de la première division à Haïti. Les seize meilleures équipes du pays sont regroupées au sein d’une poule unique, où elles s’affrontent une seule fois. Les six premiers disputent ensuite la phase finale, à élimination directe par matchs aller-retour. À l'issue du tournoi, les trois derniers du classement cumulé 2017 sont relégués et remplacés par les trois meilleures équipes de deuxième division.

C'est le club de l'AS Capoise qui remporte le tournoi après avoir battu le Racing Gonaïves en finale. Il s'agit du second titre de champion de Haïti de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Phase régulière

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}
 La rencontre entre le Racing Gonaïves et la Juventus des Cayes n'a pas été disputée.

Matchs 

|}

Phase finale

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Haïti de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

2017
Haïti
2017 en Haïti